A Pomerániai vajdaság, , kasub nyelven Pòmòrsczé wòjewództwò) lengyel közigazgatási egység, Lengyelország 16 vajdaságának egyike. Az ország északi részén található, székhelye Gdańsk.

Története 
A Pomerániai vajdaság 1999-ben alakult az alábbi területekből:
 az egykori Gdański vajdaság egésze,
 a Słupski vajdaságból, egy járás kivételével,
 az Elblągi vajdaságból három járásából és
 a Bydgoszczi vajdaság egy járásából.
Bydgoszcz ellenállása miatt nem sikerült bevonni az új vajdaságba Bydgoszcz, Toruń, Włocławek és Grudziądz környékét.

A vajdaság nevét később egyesek Kaszub–Pomerániai vajdaságra akarták változtatni, azonban ez nem történt meg.

Városai 
A városok népessége 2009. június 30-ai adatok alapján:

Járásai 
A népességadatok 2009. június 30-ról:

 Járások

 Járási jogú városok